Mediha Nazikeda Kadın - Prima Consorte o BaşKadin del sultano ottomano Abdülhamid II.
Emine Nazikeda Kadın - moglie legale e BaşKadin del sultano ottomano Mehmed VI.